

Населені пункти та їхні частини

 Єзьора — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Єзьора — село в гміні Ютросін Равицького повіту Великопольського воєводства
 Єзьора — частина міста Ястрове в Злотовському повіті Великопольського воєводства
 Єзьора — частина села Млинне в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Єзьора — осада в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єзьора — лісова осада в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єзьора — лісова осада в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки